Anthroleucosoma är ett släkte av mångfotingar. Anthroleucosoma ingår i familjen Anthroleucosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Anthroleucosoma